Resynthese ist

a) ein Begriff aus der Signalanalyse:

Um ein aus Schwingungen unterschiedlicher Frequenzen bestehendes Signal, z. B. ein Geräusch, in einem beliebigen Teil dieser Frequenzen zu verändern, wird mit Hilfe der Fouriertransformation bzw. FFT das Spektrum ermittelt, dann gegebenenfalls einzelne Amplituden manipuliert und der verbleibende Rest rücktransformiert. Diesen letzten Teil nennt man Resynthese, da das ursprüngliche Signal aus den Einzelschwingungen wieder zusammengesetzt wird.

Die Methode eignet sich zum Filtern, aber auch für Equalizer in der Tontechnik.

b) ein Begriff aus der menschlichen Energiegewinnung:

Man versteht darunter die Rückgewinnung von in allen Körperzellen gespeichertem Adenosintriphosphat (ATP) aus Adenosindiphosphat (ADP) und einen Phosphatrest P.

Einzelnachweise 

Digitale Signalverarbeitung
Stoffwechsel